Dorel steht für:

 Dorel Industries, kanadischer Mischkonzern
 Dorel (Vorname), rumänischer männlicher Vorname 
 Wilhelm Dorel († 1174), Herr von Batrun